Редлер (, ):

 Редлер, Йозеф Карл (1844—1917) — австрийский художник-акварелист.
  (род. 1995) — австрийская альпинистка.
  (род. 1935) — немецкий астрофизик и геофизик.
  (род. 1979) — немецкий политик.